Ло́рен Энн Ми́ллер (, ) — американская актриса. Появлялась во многих фильмах своего мужа Сета Рогена, таких как «SuperПерцы» (2007), «Зак и Мири снимают порно» (2008), «Типа крутой охранник» (2009) и «Жизнь прекрасна» (2011). В 2012 году сыграла главную роль в фильме «Если хочешь хорошо провести время, звони…», в котором она также выступила в качестве со-сценариста и продюсера.

Ранняя жизнь 
Миллер родилась и выросла в Лейкленде, штат Флорида. Она является дочерью Адель и Скотта Миллеров и у неё есть брат Дэн. Миллер — еврейка.

Миллер закончила киношколу в Университете штата Флорида. Там она встретила Кэти Энн Нейлон, которая была её соседкой по комнате. Позже Миллер вместе с ней написала сценарий к фильму «Если хочешь хорошо провести время, звони…», который основан на их личном опыте.

Личная жизнь 
Миллер начала встречаться с актёром Сетом Рогеном в 2004 году. Пара обручилась 29 сентября 2010 года. Миллер и Роген вступили в брак 2 октября 2011 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета штата Флорида
Киноактёры США